La Supercoppa di Russia 2005 (ufficialmente ) è stata la terza edizione della Supercoppa di Russia.

Si è svolta il 6 marzo 2005 allo Stadio Lokomotiv di Mosca tra il , vincitore della Prem'er-Liga 2004, e il , vincitore della Coppa di Russia 2003-2004.

A conquistare il titolo è stato il Lokomotiv Mosca che ha vinto per 1-0 con rete di Dmitrij Los'kov su calcio di rigore nel corso del secondo tempo.

Tabellino

Formazioni

Collegamenti esterni

Calcio nel 2005
 2005
Competizioni sportive a Mosca
Incontri del F.K. Lokomotiv Moskva